Saint-Pierre-du-Mont ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Pierre-du-Mont (Calvados)
 Saint-Pierre-du-Mont (Landes)
 Saint-Pierre-du-Mont (Nièvre)